

Codici 
 MEU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Almeirim Monte Dourado (PA) (Brasile)
 meu – codice ISO 639-3 della lingua motu

Geografia
 Meu – fiume della Bretagna (Francia)